Whatever You Want (album van Status Quo), een studioalbum van Status Quo uit 1979
Whatever You Want – The Very Best of Status Quo, het daaropvolgende compilatiealbum uit 1997
Whatever You Want (single van Status Quo), een single van Status Quo uit 1979
 Whatever You Want (P!nk), een single van P!nk uit 2017
 Whatever You Want (Tina Turner), een single van Tina Turner uit 1996
 Whatever You Want (Tony! Toni! Toné!), een single van Tony! Toni! Toné! uit 1991
 Whatever You Want (Something for Kate), een single van Something for Kate uit 1999
 Whatever U Want, een single van Christina Milian uit 2004